Poder legislatiu:
 Congrés, reunió o assemblea de persones que formen el cos legislatiu d'un estat
 Congrés dels Diputats, Cambra baixa de les Corts Generals a Espanya, ostenta bona part del poder legislatiu
 Congrés dels Estats Units, òrgan legislatiu bicameral del govern federal dels Estats Units
 Congrés de la Unió, òrgan legislatiu bicameral del govern federal de Mèxic
 Congrés de la República del Perú o Congrés Nacional del Perú, òrgan que assumeix el Poder Legislatiu en la República del Perú
 Congrés Nacional del Brasil, cos legislatiu bicameral del Brasil
 Congrés Continental (1774 - 1789), convenció de delegats de les Tretze Colònies que fou l'òrgan de govern dels Estats Units durant la Guerra d'Independència
 Congrés de la Nació Argentina, òrgan que ostenta el poder legislatiu a l'Argentina
 Congrés d'Estònia de 1990, parlament alternatiu creat a Estònia com a part del procés de recuperació de la independència després de la dissolució de l'URSS
 Diplomàcia:
 Congrés de Viena, conferència entre ambaixadors de les potències d'Europa (1814-1815)
 Congrés de Berlín (1878), assemblea diplomàtica dels representants de diversos estats europeus amb el propòsit de reorganitzar la zona dels Balcans després de la Guerra Russo-Turca de 1877–1878
 Congrés de Cambrai (1721-27), convocat pels membres de la Quàdruple Aliança per tal de concloure una pau definitiva
 Congrés de Verona, reunió celebrada a Verona el 1822 per les potències de la Santa Aliança
 Congrés de Panamà (2006), reunió de líders polítics i representants d'estats d'Amèrica per tractar la independència de Puerto Rico
 Partits polítics:
 Congrés Liberal Democràtic, partit polític polonès d'ideologia liberal
 Congrés per la Democràcia i el Progrés, partit polític governant de Burkina Faso
 Congrés de Demòcrates (Namíbia), partit polític de Namíbia, creat com a escissió del SWAPO el 1998 i dirigida per Ben Ulenga
 Congrés Tàmil de Ceilan, partit polític tàmil de Sri Lanka
 Congrés Nacional de Canàries, partit polític nacionalista de Canàries (Espanya)
 Congrés Nacional Indi conegut com a Partit del Congrés de l'Índia
 Partit Socialista de Catalunya-Congrés, partit polític català constituït el 1976
 Partit Comunista del Nepal (IV Congrés), partit polític del Nepal format el 1974 per dirigents comunistes
 Congrés dels Nacionalistes Ucraïnesos, partit polític d'Ucraïna creat el 1992
 Congrés Nacional Druk, partit polític del Bhutan
 Congrés Nacional Africà, partit polític social demòcrata que governa a Sud-àfrica després del règim d'apartheid (1994)
 Congrés de la Somàlia Unificada, partit polític de Somàlia basat en el grup de clans hawiye
 Reunions polítiques:
 XX Congrés del PCUS (1956), 1r congrés que va celebrar el PCUS després de la mort de Stalin
 Primer Congrés Catalanista, assemblea celebrada a Barcelona el 1880 per tal de fixar les bases del catalanisme
 Segon Congrés Catalanista, assemblea convocada pel Centre Català i celebrada a Barcelona el 1883 per a discutir i votar el Programa del Catalanisme
 Congrés de Cultura Catalana (1975), conjunt d'iniciatives i actes culturals a favor de la defensa i promoció de la cultura catalana
 Congrés de Commentry, congrés del moviment socialista francès que es fan almenys cada any des de 1876
 Reunions tècniques:
 Congrés Internacional de Matemàtics, important congrés en la comunitat matemàtica
 Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, congrés que aplega els metges i biòlegs de parla catalana
 Congrés Solvay, trobades entre científics que tenen lloc des de 1911
 Congrés de Karlsruhe, reunió internacional de químics que tingué lloc a la ciutat de Karlsruhe
 I Congrés d'Història del País Valencià, celebrat el 1971
 Primer Congrés Jurídic Català, convocat el 1936 per l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
 Segon Congrés Jurídic Català, convocat el 1971
 I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona l'octubre de 1906 per a orientar la redacció d'una gramàtica de la llengua catalana
 Congrés Internacional d'Arquitectura Moderna o Congrés Internacional d'Arquitectura Moderna
 Congrés Mundial d'Esperanto, convenció internacional d'esperanto
 Congrés Mundial Romaní, sèrie de fòrums per a la discussió de temes relatius als gitanos de tot el món
 Altres:
 El Congrés i els Indians, barri de la ciutat de Barcelona al districte de Sant Andreu
 Estació de Congrés, estació de metro en el barri del Congrés de Barcelona
 Congrés (Badalona), barri de la ciutat de Badalona
 Congrés Mundial Jueu, organització d'estudis jueus amb seu a Nova York
 Congrés Mundial de Religions Ètniques, organització neopagana fundada a Vilnius, Lituània, en 1998